Серге́й Алекса́ндрович Кондра́тьев:
 Кондратьев, Сергей Александрович (1896—1970) — советский композитор, музыковед-фольклорист.
 Кондратьев, Сергей Александрович (род. 1990) — белорусский футболист.